Кунигами — многозначное слово:

 Кунигами — село на Окинаве в Японии
 Кунигами — уезд на Окинаве в Японии
 Кунигами — язык на Окинаве в Японии